Orientales, la Patria o la Tumba je nacionalna himna Urugvaja. To je najduža himna u svijetu, traje 6 minuta.

Autor stihova himne je Francisco Acuña de Figueroa, koji je također bio autor stihova himne Paragvaja: "Paraguayos, República o Muerte". Stihovi su službeno proglašeni himnom 8. srpnja 1833. godine, a glazba je proglašena službenom zakonom iz 25. i 26. srpnja 1848.

Glazbu je skladao Francisco José Debali u suradnji s Fernandom Quijanom. Prvi put je izvedena 19. srpnja 1845. Devedeset godina kasnije (20. svibnja 1938.) dogodila se izmjena, kojoj su autori Gerardo Grasso i Benone Calcavecchia. Pjevaju se samo prva dva stiha.

Tekst

Izvori 

Državni simboli Urugvaja
Državne himne